Шурф:

 Шурф — вертикальная (редко наклонная) горная выработка небольшой глубины.
 Шурф Лонли-Локли — литературный персонаж цикла произведений Макса Фрая с названиями Лабиринты Ехо, Хроники Ехо.